Rekviem egy álomért (1978), Hubert Selby regénye
Rekviem egy álomért (2000), amerikai film, rendezte: Darren Aronofsky